

Musique 

 , chanson de Billy Joel (1979) ;
 , album de Charizma & Peanut Butter Wolf (2003).

Fiction 

 , série télévisée américaine diffusée de  au  sur  ;

 , comédie américaine de Robert Mandel, sortie en 1987 ;

 , comédie américaine de Ralph Murphy, sortie en 1931 ;
 , comédie américaine de Edward Killy, sortie en 1937 ;
 The Big Shot (Le Caïd), film de Lewis Seiler, sorti en 1942.

Voir aussi 

 
 Shot